Governo Frederiksen può riferirsi a due governi della Danimarca guidati da Mette Frederiksen:
Governo Frederiksen I, dal 27 giugno 2019 al 15 dicembre 2022;
Governo Frederiksen II, dal 15 dicembre 2022.